Sattelgrund ist ein Ortsname:

 Sattelgrund (Münstertal/Schwarzwald), Ortsteil im Ortsteil Obermünstertal der Gemeinde Münstertal/Schwarzwald im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sattelgrund – zwei Ortsteile des Marktes Tettau im Landkreis Kronach, Bayern:
 Sattelgrund (Langenau), Weiler im Gemeindeteil Langenau
 Sattelgrund (Tettau), Dorf im zentralen Ortsteil